Saint-Barthélemy steht für: 

 Saint-Barthélemy (Insel), zu Frankreich gehörende Insel der Kleinen Antillen

Gemeinden:
 Saint-Barthélemy VD im Bezirk Echallens, Kanton Waadt, Schweiz
 Saint-Barthélemy (Québec), Kanada

französische Gemeinden:
 Saint-Barthélemy (Isère)
 Saint-Barthélemy (Landes)
 Saint-Barthélemy (Manche)
 Saint-Barthélemy (Morbihan)
 Saint-Barthélemy (Haute-Saône)
 Saint-Barthélemy (Seine-et-Marne)
 Saint-Barthélemy-d’Agenais im Département Lot-et-Garonne
 Saint-Barthélemy-d’Anjou im Département Maine-et-Loire
 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde im Département Dordogne
 Saint-Barthélemy-de-Bussière im Département Dordogne
 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne im Département Isère
 Saint-Barthélemy-de-Vals im Département Drôme
 Saint-Barthélemy-Grozon im Département Ardèche
 Saint-Barthélemy-le-Meil im Département Ardèche
 Saint-Barthélemy-le-Plain im Département Ardèche
 Saint-Barthélemy-Lestra im Département Loire
 Villers-Saint-Barthélemy im Département Oise

Siehe auch:
 Barthélemy
 Sankt Bartholomäus